La Route nationale 587 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 587 en France
 Route nationale 587 en Belgique

Voir aussi